Beleg van Luxemburg (1443) - in de nacht van 21 op 22 november werd met stormladders de stad ingenomen door Filips de Goede en zijn Bourgondisch krijgsmannen.
 Beleg van Luxemburg (1544) - tijdens de Habsburgse Oorlog tussen keizer Karel V en Frans I van Frankrijk veroverde René van Chalon voor de keizer de stad na twee weken beleg.
 Beleg van Luxemburg (1684) - tijdens de Frans-Spaanse Oorlog (1683-1684) door Lodewijk XIV van Frankrijk.
 Beleg van Luxemburg (1794-1795) - tijdens de Franse Revolutie-oorlogen door Jean René Moreaux en Jacques Maurice Hatry.